Коминтерновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Коминтерновский сельсовет — в Волчихинском районе Алтайского края.
 Коминтерновский сельсовет — в Кваркенском районе Оренбургской области.